

Persone
Gael Mulhall-Martin – atleta australiana
Jack Mulhall – attore statunitense
Michael Mulhall – arcivescovo cattolico canadese
Michael George Mulhall – scrittore, economista e editore irlandese

Altro
21708 Mulhall – asteroide
Mulhall – comune dell'Oklahoma